

Місцини 
Тама (річка)
Тама (Токіо)
Пагорби Тама
Район Тама

Інші
1089 Тама - астероїд
Тама (кішка) — кішка, що була станційним доглядачем в Японії
Тама - кіт, котрий був в Кіри Йошикаге